Лантана има више значења:
 Лантана (Тексас), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Тексас
 Лантана (Флорида), град је у америчкој савезној држави Флорида
 Лантана (уметник), шпански уметник такође познат као Алба Гарате
 Лантана (филм), аустралијски филм из 2001. године
 лантана (платно), мешавина 80% памука и 20% вуне
 лантана, бели пудер лантан-оксида